Fodóm – toponimo ladino per Livinallongo del Col di Lana, comune italiano della provincia di Belluno
 Fodom – formaggio prodotto a Livinallongo del Col di Lana